Piprensargrässläktet (Tragus) är ett släkte av gräs. Piprensargrässläktet ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs